Hüglin ist der Name oder Familienname folgender Personen:

 Hüglin von Schönegg, päpstlicher Heerführer und Marschall
 Balthasar Hüglin, Schweizer Baumeister und Bildhauer
 Johann Hüglin (Johann Heuglin, Johannes Hügelin; † 1527), evangelischer Märtyrer
 Otto Hüglin (1857–1943), badischer Geschäftsmann und Hotelbesitzer
 Willi Hüglin (1926–2013), deutscher Politiker (SPD)

Siehe auch:

 Hügelin